

Architettura 
 ARoS Aarhus Kunstmuseum – museo d'arte di Aarhus, Danimarca
 Castello di Aros – castello in rovina del XIII secolo sull'isola di Mull in Scozia

Informatica 
 Aros Research Operating System – sistema operativo multitasking nato con lo scopo di sostituire l'AmigaOS

Persone 
 Mauricio Aros – ex calciatore cileno, difensore

Tolkien 
 Aros – uno dei fiumi della Terra di Mezzo